Balfour kan som auktorsförkortning betyda:

 Isaac Bayley Balfour
 John Hutton Balfour

Robotskapade auktorsförkortningar